Young Donald Duck è una saga Disney di genere teenager-avventura realizzata da Francesco Artibani e Stefano Ambrosio su disegni di Stefano Intini, Marco Mazzarello, Antonello Dalena e Francesco D'Ippolito pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti a inizio 2019 per la casa editrice IDW Publishing in occasione dell'85°esimo compleanno di Paperino.

Storia editoriale 
Il 5 febbraio 2019 è stata annunciata la miniserie Young Donald Duck in cui il giovane Paperino frequenta la scuola superiore con Topolino, Pippo, Paperina, Minni e Trudy. Fu pubblicata da IDW nell'ottobre 2019 negli Stati Uniti su sceneggiatura di Francesco Artibani e Stefano Ambrosio. In Italia la serie è stata pubblicata sui numeri 3324-3331 del settimanale Topolino dal 7 agosto al 25 settembre 2019 come prima fase. Nel 6 gennaio 2021 viene ripreso un nuovo episodio nel numero 3398 fino al 24 novembre 2021 nel numero 3444 come seconda fase.

Trama 
Il giovane Paperino, dodicenne all'epoca della storia, si trasferisce nella grande città per frequentare un’elegante scuola con un sacco di ragazzini con cui stringere amicizia. Le cose non saranno però facili come sembrano: Paperino si innamorerà, avrà a che fare con nuovi insegnanti, compiti e avventure folli, realizzando quanto sia difficile crescere.

Personaggi 
 Personaggi principali 
Paperino
Topolino
Pippo
Paperina
Minni
Trudy

Antagonisti 
Otis 
Jeb 
Rover 
Bill
Gwendy
Mila
Rolph e Ralph

 Altri personaggi 
Nonna Papera
Topolinda
Paperon de' Paperoni
Battista
Preside Dumbull
Miss Millibar
Gassington 
Flynn 
Miss Silver
Orville Jellyking
Meo Porcello
Melvin Jellyking
Gloria

Elenco delle storie

Curiosità 
 La storia segna una delle rare apparizioni di Meo Porcello, vecchio amico di Paperino, completamente ignorato nella saga di Paperino Paperotto.

Note

Voci correlate 
 Paperino Paperotto
 PP8 - Paperino Paperotto
 Minnie & Daisy - Spy Power
 Spookyzone
 Star Force - Rebel Academy

Collegamenti esterni